Ingermanland – toponimo latino che indica l'Ingria
Governatorato di Ingermanland – gubernija dell'Impero russo dal 1703 al 1710
Ingermanland (1715) -vascello di linea russo da 74 cannoni
Ingermanland (1842) -vascello di linea russo da 74 cannoni naufragato nel 1842
Ingermanland (1844) -vascello di linea russo da 74 cannoni